Федерация хоккея СССР — национальная неправительственная организация в области хоккея с шайбой. Организована в 1946 году при Комитете по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР и ЦК ДОСААФ. С 1952 года являлась членом Международной федерацию хоккея на льду.

История Всесоюзной секции хоккея/Федерации хоккея СССР 
 В 1946—1959 годах называлась Всесоюзной секцией хоккея.
 1 апреля 1952 года ВСХ принята в ЛИХГ (Международную Федерацию хоккея на льду).
 30 июня — 1 июля 1959 года на Учредительном Пленуме ВСХ преобразована в Федерацию хоккея с шайбой и хоккея с мячом СССР.
 17 октября 1967 году разделилась на две самостоятельные организации — Федерацию хоккея СССР (хоккей с шайбой) и Федерацию хоккея СССР с мячом и на траве.
 17 марта 1990 года на внеочередной учредительной конференции ФХСССР приобрела статус общественно-государственной организации и стала самостоятельным юридическим лицом.
 28 января 1992 года на последнем в истории заседании Исполкома ФХСССР было принято решение о самороспуске Федерации.
 28 января — 22 мая 1992 года вместо Федерации хоккея СССР действовал Совет Президентов — Председателей Федераций хоккея стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан).
 Формально Секция/Федерация управляла проведением внутренних соревнований по хоккею с шайбой (а в 1947—1967 — также и по хоккею с мячом) и подготовкой сборных команд страны. Фактически выполняла в основном представительские функции (достаточно сказать, что почти все председатели федерации занимали этот пост по совместительству), а реальное руководство хоккеем осуществляло соответствующее управление Спорткомитета (Госкомспорта) СССР.

Структура Всесоюзной секции хоккея/Федерации хоккея СССР 
Всесоюзная секция хоккея была основана в 1928 году и занималась проведением первенства СССР по хоккею с мячом. Однако в 1946 году ВСХ вменили также проведение первенства по хоккею с шайбой.
В 1959 году, в связи со структурными реформами органов управления СССР, Всесоюзные секции завершили своём существование, будучи преобразованными в Федерации. Таким образом, 30 июня - 1 июля 1959 года на учредительном Пленуме была образована Федерация хоккея СССР, занимавшаяся организацией и проведением чемпионатов страны по хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве.
Время не стояло на месте, и 17 октября 1967 года ФХ СССР была разделена на две самостоятельные профильные федерации, проводящие свои соревнования: Федерацию хоккея СССР - первенство по хоккею с шайбой, и Федерацию хоккея с мячом и на траве СССР - первенства по хоккею с мячом и хоккею на траве.
Начавшаяся в 1985-1986 гг. "перестройка", затронула все сферы жизни советского общества. Переход на хозрасчёт не мог обойти стороной и спорт. В течение 1989 года появились первые самостоятельные хозрасчётные клубы, а в 1990 году на хозрасчёт перешли и спортивные федерации. Так 17 марта 1990 года на внеочередной Конференции ФХ СССР была преобразована в общественно-государственную организацию и стала самостоятельным юридическим лицом.
28 января 1992 года был проведён последний Исполком ФХ СССР, на котором было объявлено о самороспуске Федерации в связи с роспуском Советского Союза.

Организация Всесоюзной секции хоккея, далее Федерации хоккея, ничем не отличалась от организационных форм других советских спортивных федераций.
Главным органом власти Федерации являлся Совет ФХ СССР. Отчетно-выборные пленумы Совета проводились каждые 4 года (за исключением конца 40-х - начала 60-х годов, когда Отчетно-выборные Пленумы проводились каждые два года). В период между Отчетно-выборными Пленумами мог собираться Всесоюзный Пленум, рассматривавший вопросы развития хоккея в СССР за отчётный период (обычно раз в два года, до 60-х годов между Отчетно-выборными Пленумами). Пленум избирал Президиум Федерации (до 18-20 человек), руководивший работой ФХ между Пленумами, председателя Президиума (т.е. Президента Федерации), его заместителей (до 3 человек), ответственного секретаря, Комиссии и председателей Комиссий ФХ СССР (до 8 комиссий: Спортивно-техническая, научно-техническая, по пропаганде хоккея, по детскому и юношескому хоккею и т.д.). В Президиум избирались представители спортивных клубов СССР, общественных организаций, армии, милиции, председатели Президиумов республиканских федераций хоккея, функционеры ВЦСПС и Комсомола, директора ледовых дворцов. Именно Президиум формально утверждал решения, разработанные Спорткомитетом СССР. Это касалось проведения чемпионата СССР, утверждения и смещения тренеров сборных команд, утверждения планов развития хоккея в СССР. Нельзя, однако, не заметить, что довольно активную деятельность вела Спортивно-техническая комиссия Федерации. Отчёты о её заседаниях регулярно появлялись на страницах "Советского спорта" и "Футбола. Хоккея". Комиссия несла в себе две важные функции. Во-первых, рассматривала нарушения регламента первенства, вынося наказания провинившимся, а также утверждала переходы хоккеистов из клуба в клуб. Справедливости ради нужно подчеркнуть, что СТК осуществляла ещё и воспитательную функцию, проводя разъяснительную работу с представителями команд, которые, например, лидировали по штрафным минутам.

В 1990 году в Федерации начались изменения. Во-первых, над Советом Федерации появился новый управляющий орган - Конференция (около 200 человек). Совет Федерации (около 120 человек) сохранился как промежуточное руководящее Федерацией звено между Конференцией и Исполкомом. По замыслу реформаторов, именно Совет Федерации, в который входили многочисленные хоккейные функционеры от регионов и республик, должен был контролировать работу аппарата ФХ СССР в период между Конференциями. Во-вторых, место Президиума занял Исполком, который формировался из руководителей Федерации, а также представителей Федераций хоккея Союзных Республик и организаций-учредителей Федерации (около 35 человек). В-третьих, руководитель Федерации отныне стал называться просто Председателем Федерации хоккея СССР (без приставки - Президиума). В-четвёртых, для оперативного решения текущих вопросов при Исполкоме было создано Бюро Исполкома, куда входили исключительно председатель ФХ СССР, его заместители и начальники подразделений (около 30 человек).

Система просуществовала почти два года. 28 января 1992 года Федерация самораспустилась.

Вместо союзной Федерации несколько месяцев 1992 года действовал Совет Президентов - Председателей Федераций хоккея стран СНГ во главе с Юрием Королевым.

Председатели Президиума Всесоюзной секции хоккея/Федерации хоккея СССР

Хоккейные организации 
 Федерация хоккея России
 Межнациональная хоккейная лига
 Российская хоккейная лига
 Профессиональная хоккейная лига
 Континентальная хоккейная лига
 Всероссийская хоккейная лига
 Молодежная хоккейная лига

Ссылки 
 Об истории ФХ СССР на официальном сайте Федерации хоккея России

Хоккей с шайбой в СССР
Спортивные федерации СССР
СССР